Оксфорд може да се отнася за:
 Градове
 Оксфорд (Англия)
 В Съединените щати
 Оксфорд (Айдахо)
 Оксфорд (Айова)
 Оксфорд (Арканзас)
 Оксфорд (Джорджия)
 Оксфорд (Кънектикът)
 Оксфорд (Мисисипи)
 Оксфорд (Флорида)
 Оксфорд (Ню Йорк)
 Оксфорд (Охайо)

Вижте също 
 Оксфордски университет